Mäder bezeichnet:

 Mäder, Gemeinde im Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Mäder (Adelmannsfelden), Hofgruppe der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Mäder ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Mäder (* 1972), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Brenda Mäder (* 1986), Schweizer Politikerin (UP, bis 2014 FDP)
 Carlos Mäder (* 1978), ghanaisch-schweizerischer Skirennläufer
 Charlotte Mäder (1905–?), deutsche Leichtathletin
 Christoph Mäder (* 1959), Schweizer Rechtsanwalt und Präsident von economiesuisse
 Ellen Mäder-Gutz (* 1954), deutsche Bildhauerin und Grafikerin
 Elmar Mäder (* 1963), von 2002 bis 2008 Kommandant der Schweizergarde
 Emil Mäder (1875–1936), Schweizer Politiker (KVP)
 Erich Mäder (1897–1934), deutscher Politiker (SPD)
 Gino Mäder (* 1997), Schweizer Radsportler 
 Günter Mäder (1938–2018), deutscher Fußballspieler
 Hans Mäder (* 1958), Schweizer Politiker
 Hellmuth Mäder (1908–1984), deutscher General der Wehrmacht und der Bundeswehr
 Herbert Mäder (1930–2017), Schweizer Fotograf und Politiker, siehe Herbert Maeder
 Horst Mäder (* 1939), österreichischer Offizier, Jurist und Publizist
 Janik Mäder (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Jörg Mäder (* 1975), Schweizer Politiker (glp)
 Kurt Heinrich Mäder (1896–1980), deutscher Maler und Grafiker
 Manfred Mäder (1948–1986), Opfer der Berliner Mauer
 Marcel Mäder (1928–2020), Schweizer Architekt
 Marie-Therese Mäder (* 1968), Schweizer Medien-, Religions- und Kulturwissenschaftlerin
 Markus Mäder, Schweizer Berufsoffizier (Brigadier)
 Otmar Mäder (1921–2003), von 1976 bis 1994 Bischof von St. Gallen
 Robert Mäder (1875–1945), Schweizer Pfarrer
 Rudolf Mäder (1903–1977), Schweizer Politiker (CVP)
 Sabine Mäder (* 1987), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Stefan Mäder (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Thorsten Mäder (* 1969), deutscher Organist und Dirigent
 Ueli Mäder (* 1951), Schweizer Soziologe
 Walter Mäder (1898–1987), Schweizer Unternehmer
 Werner Mäder (* 1943), deutscher Jurist
 Wolfgang Mäder (* 1938), deutscher Architekt und Politiker

Siehe auch:
 Kampfgruppe Mäder
 Maeder
 Meder